Antodynerus — род одиночных ос из семейства Vespidae (Eumeninae).

Распространение 
Евразия, Африка. Большая часть видов встречается в Афротропике, 7 видов в Палеарктике и 3 вида в Южной и Юго-Восточной Азии.

Описание 
Среднего размера осы с оранжево-черной окраской тела, длина около 1 см. Метанотум наклонен, с дорсальным приподнятым диском, в дорсальном виде с полукруглым гребнем между горизонтальной и вертикальной поверхностями; передняя поверхность переднеспинки гладкая, без борозд; тегула неравномерно закруглена сзади, выемчатая, примыкающая к паратегуле и превосходящая вершину последней; метанотум без бугорков; проподеум не приподнят на один уровень с метанотумом, без верхнего киля; субмаргинальный киль и вальвула проподеума не выражены; переднее крыло со второй субмаргинальной ячейкой не сидячей, первая и вторая возвратные жилки обе входят во вторую субмаргинальную ячейку; средние голени с одной шпорой; метасома не стеблевидная; тергит T1 сидячий, не окаймленный, с прозрачной апикальной границей; цефалическая ямка самки не в приподнятой области; антенна самца апикально крючковидная; среднее бедро самца не зубчатое; S7 самца округлен в вершине. Знания о поведении рода Antodynerus скудны. На индийском  субконтиненте A. flavescensis известен как "оса-сквоттер", гнездящаяся в уже существующих полостях, часто в брошенных гнездах ос Eumenes или Sceliphron. Также известны паразиты этих ос из семейства Stylopidae (Веерокрылые) и симбиотические ассоциации Antodynerus limbatus и A. flavescens с клещами.

Таксономия 
Род был впервые описан в 1855 году швейцарским энтомологом Анри де Соссюром (1829—1905) в качестве division V в составе подрода Leionotus рода Odynerus.

Описано около 60 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (=Odynerus natalensis)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (=Anterhynchium uniforme)

Примечания

Литература 
 Курзенко Н. В. 1981. Обзор родов одиночных складчатокрылых ос семейства Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) фауны СССР // Перепончатокрылые Дальнего Востока. — Владивосток. ДВНЦ АН СССР. С. 81—112.

Ссылки 
 

Настоящие осы
Роды перепончатокрылых